DJL eller djl kan syfta på: 

 djl – ISO 639-3-kod för ett australiskt språk, se Jiwarli